Pushball kan slaan op twee verschillende sporten:

 met paarden, zie: Pushball (paarden)
 met personen, zie: Pushball (personen)